Sweeper bezeichnet:

 eine Spielerposition im Fußball; nach der originalen Übersetzung ist mit Sweeper die Position des Liberos gemeint. Im englischen Fußball wird der Sweeper aber eigentlich als „Ausputzer“ hinter der Abwehr definiert, der keine Aufgaben im Spielaufbau hat.
 eine Bezeichnung für einen Ramp-Jingle

Siehe auch:

 Sweeper Passages, (teilweise) oberirdische Abwassersysteme zwischen Häuserblöcken, von welchen aus in unterirdischen Hauptsammlern das Abwasser zu Pumpstationen abgeführt wird